Isao Takahata - um realizador japonês de animação que trabalhava na Toei Animation.
48807 Takahata - um asteróide da cintura principal, a 2,5791349 UA. 
Junko Takahata - uma atriz japonesa. 
Desambiguação